Энженью-Велью () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Фредерику-Вестфален. Население составляет 1674 человека на 2006 год. Занимает площадь 71,193 км². Плотность населения — 23,5 чел./км².

История 
Город основан 20 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 23 797 981,00 реал (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 624,92 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,732 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул